

Codici 
 jig – codice ISO 639-3 della lingua djingili

Musica 
 Jig – giga, ballo popolare